Финал Кубка Шотландии по футболу 2009 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 2008/09, в котором встречались клубы «Рейнджерс» и «Фалкирк». Матч состоялся 30 мая 2009 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу команды из Глазго..

Путь к финалу

Матч

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Кубок Шотландии 2008/09 на scottishfa.co.uk
 Протокол матча на Soccerway.com

2009
2009
2009
Футбол в Европе в 2009 году
События 30 мая
Май 2009 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 2009 году